Солт-Ривер ():
 Солт-Ривер — индейская резервация в штате Аризона, США.
 Солт-Ривер —  река на юго-западе США, в штате Аризона.
 Солт-Ривер — невключённая территория в штате Кентукки, США.
 Солт-Ривер — невключённая территория в штате Миссури, США.
 Солт-Ривер — пригород Кейптауна в ЮАР.